Die Abkürzung WPT steht für:

 Warship Preservation Trust, ehemaliger Verein zur Bewahrung historischer Kriegsschiffe
 World Poker Tour, eine Pokerturnierserie

Abkürzung